Ха́ррисон (в устаревшей передаче — Га́ррисон; ) — фамилия и имя английского происхождения.

Фамилия

А 
 Харрисон, Александр (1853—1930) — американский художник, брат Бирджа Харрисона.
 Гаррисон (Харрисон), Анна (1775—1864) — жена Уильяма Генри Гаррисона, бабушка Бенджамина Гаррисона.

Б 
 
 Харрисон, Барбара Джейн (1945—1968) — британская бортпроводница, награждённая посмертно британским Георгиевским крестом за действия по спасению пассажиров во время авиакатастрофы.
 Харрисон, Билли (1886—1948) — английский футболист.
 Харрисон, Бирдж (1854—1929) — американский художник и писатель, брат Александра Харрисона.
 Харрисон, Боб (род. 1927) — американский профессиональный баскетболист.
 Харрисон, Брэт (род. 1982) — американский актёр и певец.

В 
 Харрисон, Вернон (1912—2001) — британский физик и парапсихолог.

Г 
 Харрисон, Гай Фрейзер (1894—1986) — американский дирижёр английского происхождения.
 Харрисон, Генри Томас (1832—1923) — шпион, работавший на армию Конфедерации во время американской гражданской войны.
 Харрисон, Грегори (род. 1950) — американский актёр и продюсер.
 Харрисон, Гэвин (род. 1963) — британский рок-музыкант, барабанщик групп Porcupine Tree и King Crimson.

Д 
 Харрисон, Д’Анджело (род. 1993) — американский баскетболист.
 Харрисон, Джеймс (род. 1936) — донор плазмы крови из Австралии.
 Харрисон, Джейн Эллен (1850—1928) — британский антиковед, лингвист и феминистка.
 Харрисон, Джек (род. 1996) — английский футболист.
 Харрисон, Дженили (род. 1959) — американская актриса.
 Харрисон, Джеффри (1908—1990) — британский дипломат.
 Харрисон, Джоан (1907—1994) — английская сценаристка и продюсер.
 
 
 Харрисон, Дхани (род. 1978) — британский музыкант, сын Джорджа Харрисона и Оливии Харрисон.
 Харрисон, Дэвид (род. 1982) — американский баскетболист.

И 
 Харрисон, Изабель (род. 1993) — американская баскетболистка.

К 
 Харрисон, Кайла (род. 1990) — американская дзюдоистка.
 Харрисон, Кат (1906—1981) — британский автогонщик.
 Харрисон, Кенни (род. 1965) — американский легкоатлет, специализирующийся в тройном прыжке.
 Харрисон, Крэйг (род. 1975) — британский снайпер.
  (1974) — американский легкоатлет.
 Гаррисон (Харрисон), Кэролайн (1832—1892) — жена Бенджамина Гаррисона.

Л 
 Харрисон, Лиза (род. 1971) — американская баскетболистка и тренер.
 Харрисон, Линда (род. 1945) — американская актриса и модель.
 Харрисон, Лоуренс (1932—2015) — американский учёный.

М 
 Харрисон, Мартин (1935—1992) — британский археолог, специалист по поздней древнеримской и ранней христианской археологии.
 Гаррисон (Харрисон), Мэри (1858—1930) — дочь президента Бенджамина Гаррисона и Кэролайн Гаррисон.

Н 
 Харрисон, Ноэль (род. 1934) — британский актёр, певец.

О 
 Харрисон, Одли (род. 1971) — британский боксёр-профессионал.
 Харрисон, Оливия (род. 1948) — вдова Джорджа Харрисона, мать Дхани Харрисона.

П 
 Харрисон, Пол (род. 1984) — английский футболист, вратарь.

Р 
 Харрисон, Райан (род. 1992) — американский теннисист.
 Харрисон, Рекс (1908—1990) — английский актёр театра и кино, обладатель премии «Оскар».
 Харрисон, Роберт (1745—1790) — американский судья и военный юрист, адвокат.
 Гаррисон (Харрисон), Росс (1870—1959) — американский биолог, врач, эмбриолог.
 Харрисон, Рэйчел (род. 1966) — современный художник, скульптор.
 Харрисон, Рэнди (род. 1977) — американский актёр.

С

Т 
 Харрисон, Тери (род. 1981) — американская актриса и фотомодель.
 Харрисон, Тиллсон (1881—1947) — канадский врач, офицер и искатель приключений.
 Харрисон, Томас (1616—1660) — английский военачальник, генерал-майор во время английской революции.
 Харрисон, Тони (род. 1990) — американский боксёр-профессионал.

У 
 Гаррисон (Харрисон), Уильям Генри (1773—1841) — 9-й президент США, муж Анны Гаррисон, дед Бенджамина Гаррисона.

Х 
 Харрисон, Ханс (род. 1973) — фарерский футболист.

Ч 
 Харрисон, Чейс (2006—2008; до усыновления — Дмитрий Алексеевич Яковлев) — несовершеннолетний российский гражданин, погибший в результате несчастного случая после усыновления гражданами США.

Э 
 Харрисон, Элвин (род. 1974) — американский легкоатлет.
 Харрисон, Эндрю (род. 1994) — американский баскетболист.

Псевдоним 
 Гарри Гаррисон (Харрисон) (1925—2012) — псевдоним американского писателя-фантаста Генри Максвелла Дэмпси.

Топоним 
 Харрисон — озеро на юго-западе провинции Британская Колумбия, Канада.
 Харрисон — округ штата Миссисипи, США.
 Харрисон — округ штата Миссури, США.
 Харрисон — округ в штате Техас, США.
 Харрисон — тауншип в округе Кандийохай, Миннесота, США.

Другое 
 «Харрисон Бержерон» — канадский художественный фильм-антиутопия.

См. также 
 Форд, Харрисон
 Гаррисон ()
 Гаррисон (округ)
 Харрис
 Харрисвилл

Примечания